Agilo ist der Name von:

 Agilo (Heermeister), ein römischer Heermeister (Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr.)
 Agilo for Scrum, ein Open-Source-Tool

Siehe auch: 
 Agilulf